Het tennistoernooi Australian Open werd in 1973 bij de mannen voor de 61e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australiër John Newcombe won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als twaalfde geplaatste Nieuw-Zeelander Onny Parun met 6-3, 6-7, 7-5 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1973, mannenenkelspel

Australian Open
Tennis in 1973